Nationale Restauratie (Colombia), een politieke beweging in Colombia sinds 2007
 Nationale Restauratie (Costa Rica), een politieke partij in Costa Rica met de oorsprong in 1981
 Nationale Restauratie (Frankrijk), een politieke beweging in Frankrijk sinds 1951
 Nationale Restauratie (Peru), een politieke partij in Peru sinds 2005
 Nationale Restauratie (Polen), een politieke partij in Polen sinds 1981